I Want You puede referirse a:

 I Want You, canción de Bob Dylan.
 I Want You (She's So Heavy), canción de The Beatles.
 I Want You, version de Madonna y Massive Attack de Marvin Gaye
 I Want You, canción de la banda australiana Savage Garden.
 I Want You, película de Michael Winterbottom.
 I Want You, canción de Bon Jovi.
 I Want You, canción de Gary Low.
 I Want You, canción de Kiss.
 I Want You, canción de Marvin Gaye
 I Want You, canción de Roxette